Contea di Blount o Blount County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Blount – Alabama
 Contea di Blount – Tennessee